Campionatul European de handbal masculin din 1998 a fost a 3-a ediție organizată de IHF și a avut loc în perioada 29 Mai - 7 Iunie în orașele Meran și Bolzano din Italia. Suedia a câștigat turneul, Spania locul al doilea și Germania locul al treilea.

Echipele

Locații

Runda preliminară
Primele două echipe din fiecare grupă se califică în semifinală.

Grupa A

Group B

Final

(1) - în prelungiri

Clasament Final

Note 
 
 

1998 în handbal
Competiții de handbal